«Christmas, with Love» () — перший різдвяний та четвертий студійний альбом британської співачки Леони Льюїс. В Британії реліз відбувся 29 листопада 2013 року.

Список пісень

Чарти

Продажі

Історія релізів

Примітки 

Альбоми Леони Льюїс
Альбоми Syco Music
Альбоми RCA Records
Різдвяні альбоми